

Acronyme 
AVY est un acronyme qui peut faire référence à :
 Ar Vretoned Yaouank, en Bretagne.

Code 
AVY est un code qui peut faire référence à :
 , au Pays de Galles ;
 Avery Dennison Corporation, le code de la compagnie sur le New York Stock Exchange.

Toponyme 

 Avy, une commune de la Charente-Maritime en France.

Patronyme 

 Antoine Sylvain Avy (1776-1814), un militaire suisse.
 Isaac Avy (1983-), acteur et mannequin ivoirien.

Prénom 
Avy est un prénom.